Неос-Милотопос () — село в Греции. Расположено на восточном берегу реки Ксиропотамос (), левом притоке реки , к югу от гор Пайкон, к востоку от города Эдеса и к западу от города Яница. Административно относится к общине Пела в периферийной единице Пела в периферии Центральная Македония. Население 1983 человек по переписи 2011 года.

История 
Около деревни, к северу от Пеллы, у современного села  находился древний город Кирр (). Колонисты из Кира по приказу Селевка I Никатора около 300 года до н. э. основали одноимённый город на севере Сирии.

В 1924 году село заселили беженцы из села Кюрумдже () в Каппадокии и из Восточной Фракии. Беженцы построили две церкви — православную и евангельскую. В 1972 году произошло слияние Неос-Милопотамоса с горной деревней Кромни (). В селе есть начальная школа. Жители преимущественно занимаются сельским хозяйством. В Неос-Милотопос выращивают персик, вишню, абрикос, сливу, киви, хурму, хлопок, кукурузу, свеклу, зерновые и овощи. До начала 1980-х годов Неос-Милотопос был одним из основных мест выращивания табака. Главным местным праздником является 26 сентября — преставление Иоанна Богослова.

Сообщество Милотопос 
Сообщество Вудриста () создано в 1918 году (). В 1927 году () переименовано в Милотопос (). В сообщество входит деревня Кромни. Население 1991 человек по переписи 2011 года. Площадь 68,346 квадратных километров.

Население

Примечания 

Пела
Населённые пункты Греции